Hofstätter ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Hofstätter (* 1963), österreichischer Biathlet
 Gerda Hofstätter (* 1971), österreichische Poolbillard-Spielerin
 Hans H. Hofstätter (1928–2016), österreichischer Kunsthistoriker
 Heinrich von Hofstätter (1805–1875), deutscher Bischof von Passau
 Jakob Hofstätter (1825–1871), Schweizer Mediziner und Schriftsteller in Mundart
 Johann Hofstätter (1913–1996), österreichischer Fußballspieler
 Maria Hofstätter (* 1964), österreichische Schauspielerin
 Pascal Hofstätter (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Peter R. Hofstätter (1913–1994), österreichischer Sozialpsychologe
 Ronald Hofstätter (* 1970), österreichischer Spieleautor, Historiker und Tourismusfachmann
 Theoderich Hofstätter (1906–1981), österreichischer römisch-katholischer Geistlicher, Zisterzienser und Gegner des Nationalsozialismus
 Walther Hofstaetter (1883–1968), deutscher Germanist und Lehrer

Siehe auch:
 Hoffstätter
 Hofstaetter
 Hofstetter
 Hofstadter
 Hofstädter (Begriffsklärung)
 Weingut Josef Hofstätter
 Hofstatt
 Hofstätt
 Hofstätten
 Hofstötter